Шувар (нижній) — найбільший гуртовий ринок сільськогосподарської продукції у Львові. 
 Шувар (верхній) -- Торговий комплекс у Сихівському районі Львова
 Шувар — назва очерету звичайного у закарпатській говірці.

Прізвище 

 Шувар Богдан Антонович ( 13 травня 1941) — кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри вищої  математики Інституту прикладної математики та фундаментальних наук Національного університету «Львівська  політехніка».
 Шувар Іван Антонович ( 1954) — завідувач кафедри землеробства і тваринництва Львівського національного аграрного університету, доктор сільськогосподарських наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік АН ВО України та МАНЕБ.
 Шувар Роман ( 1951) — кандидат фізико-математичних наук, старший співробітник Відділення геодинаміки вибуху інституту геофізики імені С. І. Субботіна НАН України.